Мысливец — фамилия. Известные носители:
 Мысливец, Анджей (род. 1957) — польский хоккеист.
 Мысливец, Антон Александрович — российский блогер, владелец YouTube-канала «Крамола», финалист антипремии «Почётный академик ВРАЛ».
 Мысливец, Валентина Петровна (1918—2011) — советская доярка, Герой Социалистического Труда.